Эфеб:

 Эфеб — в древнегреческом обществе — юноша, достигший возраста, когда он обретал все права гражданина.
 Эфеб с Антикитеры — древнегреческая бронзовая статуя.